Albertus Perk (1795-1880), notaris en wethouder te Hilversum
 Albertus Perk (1829-1913), zijn zoon
 Albertus Perk (schermer) (1887-1919) Nederlands schermer